Lasala ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel E. Lasala (1914–2000), argentinischer Komponist und Pianist
 Fermín Lasala y Collado (1830–1917), spanischer Diplomat, Botschafter Spaniens im Vereinigten Königreich (1902–1905)
 Patricia Lasala, argentinische Tangosängerin

Siehe auch:
 La Sala